Меліса Сьозен () турецька актриса.

Біографія 

Меліса Сьозен народилась 6 липня 1985 року в Стамбулі, Туреччина.

Фільмографія

Примітки 
 Фан сайт на Меліса Сьозен 
 Меліса Сьозен  в SinemaTürk 
 Мелиса Сьозен в Diziler.com 
 Меліса Сьозен  в Sinemalar.com 
 Меліса Сьозен  в IMDb 
  в facebook.com 

Турецькі акторки
Уродженці Стамбула